Гранма — многозначное слово.
 «Гранма» — яхта, на которой в 1956 году кубинские революционеры высадились на побережье Кубы.
 «Гранма» — газета ЦК Коммунистической партии Кубы.
 Гранма — одна из провинций Кубы.
 Военно-морская академия «Гранма» — военное учебное заведение Республики Куба.

См. также 
 Гранта (значения)
 Грана (значения)